2S steht für:
 Pontiac 2S, andere Bezeichnung für den Pontiac Firebird, US-amerikanischer Pkw
 Birdman Chinook 2S, kanadisches Ultraleichtflugzeug
 Air Stork (IATA-Code), ehemalige moldavische Fluggesellschaft

2s steht für:
 2 Sekunden
 2s, eines der Atomorbitale der zweiten Elektronenschale
 two sharps, englische Bezeichnung für „2 Kreuze“ in einer Notenschrift wie bei D-Dur, siehe Kreuz (Notenschrift)
 two shillings (dt. „2 Schillinge“), siehe Schilling #Großbritannien

Siehe auch:
 2S-Bahn
 S2
 Two-Spirit

2S